Auckland Northern Motorway, een autosnelweg bij de Nieuw-Zeelandse stad Auckland
 Christchurch Northern Motorway, een autosnelweg bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch
 Dunedin Northern Motorway, een voormalige autosnelweg bij de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin